Csehország
 Jamné, település a Jihlavai járásban
 Jamné nad Orlicí, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Jamné, Tišnov településrésze a Brno-vidéki járásban
 Jamné, Boršov nad Vltavou településrésze a České Budějovice-i járásban
 Dolní Jamné, Bezvěrov településrésze az Észak-plzeňi járásban
 Vysoké Jamné, Lestkov településrésze a Tachovi járásban